On deck – termine del baseball che indica essere il prossimo nell'ordine di battuta
 On Deck – cortometraggio del 1927 diretto da Sam Newfield
 On Deck – cortometraggio del 2013 diretto da Mark C. Pollock
 On Deck – episodio del 2016 della serie tv Backstage